Cette page contient les pages d'homonymie de Adémar, Ademar et Aldemar.

Adémar, Ademar et Aldemar sont des  noms propres.

Prénom et son origine 
Adémar est un prénom masculin d'origine germanique formé des éléments adal signifiant « noble » et mar signifiant « célèbre ».

Variantes 
Adelmire, Adhémar, Aldemar, Azémar, Azéma

Saint chrétien 
 Aldemar (), diacre à l'abbaye du mont Cassin, puis abbé de Saint-Laurent-de-Capoue, fonda ensuite plusieurs autres monastères dans le diocèse de Chieti qu'il évangélisa ; fêté le 24 mars

Sport 

 Ademar Marques (1959-), footballeur portugais.

Personnalités désignées par ce prénom 
 Adémar, vicomte de Lyon
 
 Adémar de Chabannes
 Ademar le Noir, troubadour occitan du 
 Adémar de Salerne

Référence 

Prénom masculin
Prénom germanique